«Diego Medina» - conjunto del nombre propio Diego y el apellido Medina - puede referirse a:

 Diego Medina y García (1866-1942), jurista español;
 Diego Medina (2001-), futbolista mexicano.